Сагар:

 Сагар — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Сагар — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
  (он же Гангасагар и Сагардвип) — остров в дельте реки Ганг.